Kittles ist der Familienname folgender Personen:

 Kerry Kittles (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler
 Tory Kittles (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler